«¡Boom!» puede referirse a:
 ¡Boom!, concurso televisivo argentino.
 ¡Boom!, concurso televisivo chileno.
 ¡Boom!, concurso televisivo colombiano.
 ¡Boom!, concurso televisivo español.